Sinfonia – composizione per orchestra
 Sinfonia  – composizione introduttiva di un'opera
 Sinfonia – composizione musicale in cinque movimenti composta da Luciano Berio tra il 1968 e il 1969
 Sinfonia – anche chiamata Sinfonia per orchestra da camera, op. 21, composizione musicale di Anton Webern scritta nel 1928
 MSC Sinfonia – nave da crociera